Колеџ Стејшон има више значења:
 Колеџ Стејшон (Арканзас), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Арканзас
 Колеџ Стејшон (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас